The Westerners – film muto statunitense del 1919 diretto da Edward Sloman
I racconti del West (Dick Powell's Zane Grey Theater o The Westerners) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1956 al 1961
The Westerner o The Westerners (titolo syndication) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1960
Black Saddle o The Westerners (titolo syndication) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1960
Johnny Ringo o The Westerners (titolo syndication) – serie televisiva statunitense trasmessa  dal 1959 al 1960
Lo sceriffo indiano (Law of the Plainsman) o The Westerners (titolo syndication) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1960

Pagine correlate
The Westerner